Зени́т — может означать:

 Зенит — наивысшая воображаемая точка небесной сферы, находящаяся над головой наблюдателя.

Здания, сооружения 
 «Зенит» — коммерческий банк в Москве.
 «Зенит» — недостроенное 22-этажное здание в Москве.
 «Зенит» — концертный зал в Париже.
 «Зенит» — станция Петербургского метрополитена.
 Заводы
 «Зенит» — оптико-механический завод в Вилейке, Минская область.
 «Зенит» — судостроительный завод в городе Уральск, Казахстан.

Спорт 
 Зенит — добровольное спортивное общество профсоюзов ряда отраслей машиностроительной промышленности в СССР, на базе которого основывались одноимённые спортивные клубы по разным видам спорта.

Футбольные клубы 
Действующие:
 «Зенит» — Ветрен-Дол, Болгария
 «Зенит» — Пенза, Россия
 «Зенит» — Санкт-Петербург, Россия
 «Зенит-2» — Санкт-Петербург, Россия.
 «Зенит» (женск.) — Санкт-Петербург, Россия
 «Зенит-Ижевск» — Ижевск, Россия
 «Зенит» (женск.) — Ижевск, Россия

Ранее именовавшиеся «Зенит»:
В скобках годы, когда клуб назывался «Зенит»
 «Алга» Бишкек, Киргизия (1947—1949)
 «Арсенал» Тула, Россия (1936—1958)
 «Вымпел» Королёв, Россия (1946, 1948, 1953—1954)
 «Зеленодольск» Зеленодольск, Россия (1954, 1957)
 «ЗиД» Ковров, Россия (1938—1953)
 «Ижевск» Ижевск, Россия (1936—1948, 1956—1998)
 «Калининец» Свердловск, СССР (1945)
 «Крылья Советов» Самара, Россия (1953) 
 «Люберцы» Люберцы, Россия (2009 назыв. «Торпедо-Зенит»)
 «Торпедо» Таганрог, Россия (1936—1946)
 «Часлав» Часлав, Чехия (1989—2011)
 «Челябинск» Челябинск, Россия (1990—2008)

Расформированные и прекратившие своё существование:
 «Зенит» — Иркутск, Россия (2003—2021)
 «Зенит» («Большевик») Ленинград, СССР (1938—1939 назывался «Зенит»)
 «Смена-Зенит» Санкт-Петербург, Россия (2008—2009)
 «Зенит» Куйбышев, СССР (1928—1953)
 «Улисс» Ереван, Армения (2004—2005 назывался «Динамо-Зенит»)

Спортивные клубы других видов спорта 
 «Зенит» — российский волейбольный клуб из Казани.
 «Зенит» — российский волейбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Зенит» — российский мини-футбольный клуб из Санкт-Петербурга, существовавший в 1993—1999 годах.
 «Зенит» — российский баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Зенит-2» — российский баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга.

Другое 
 ДСИ «Зенит» — спортивный комплекс в Санкт-Петербурге.
 Академия ФК «Зенит» — петербургская футбольная детско-юношеская школа олимпийского резерва, создана в сентябре 2009 года на базе СДЮШОР «Смена».
 СШОР «Зенит» (ранее — СДЮСШОР «Зенит») — петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Зенит».
 «Зенит» — стадион в Волгограде.
 «Зенит» — центральный республиканский стадион в Ижевске.
 «Зенит» — стадион в Иркутске.
 «Зенит» — стадион в Туле, существовавший в 1929—1980 годах.
 «Зенит» — название стадиона «Волга» в Самаре в 1937—1961 годах.
 «Зенит» — название стадиона «Металлист» в Харькове в 1940—1947 годах.
 Отряд «Зенит» — внештатная группа спецназа КГБ СССР.
 «Зенит» — радиостанция Санкт-Петербурга.

Техника 
 «Зенит» — марка ряда образцов советской, а позднее — российской и белорусской фотографической техники, поставлялись на экспорт под товарным знаком «Zenit».
 «Зенит» — советский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, первый зеркальный фотоаппарат, выпущенный под маркой «Зенит».
 «Зенит» — малоформатные компактные фотоаппараты, выпускавшиеся на Красногорском механическом заводе с 2000 по 2002 год.
 «Зенитар» — семейство советских и российских объективов для зеркальных фотоаппаратов, выпускаемых Красногорским механическим заводом.

Военная техника 
Виды военной техники, предназначенные для противовоздушной обороны, с круговым обстрелом и очень большим углом возвышения (стрельбой «в зенит»):
 Зенитное орудие, «зенитка»
 Зенитный гранатомёт
 Зенитный пулемёт
 Зенитная самоходная установка
 Зенитная управляемая ракета
 Зенитно-артиллерийский комплекс
 Зенитный ракетный комплекс
 Зенитный ракетный комплекс морского базирования
 Зенитный ракетно-пушечный комплекс
 Зенитные башни люфтваффе
 Список советских и российских зенитно-ракетных комплексов.

Винтовки 
 «Зенит» — ЦВ-55 «Зенит», однозарядная произвольная винтовка калибра 7,62 мм (1956—1961).
 «Зенит-2» — ЦВ-56 «Зенит-2», произвольная винтовка калибра 7,62 мм (1961—1969).

Ракетно-космическая техника 
 «Зенит» — тип советских разведывательных космических аппаратов (1961—1994).
 «Зенит-2» — советская/украинская ракета-носитель среднего класса.
 «Зенит-М» — казахстанский космический ракетный комплекс в составе комплекса «Байтерек» на Байконуре.
 «Зенит-2М» — украинская ракета-носитель среднего класса.

Остановочные пункты

См. также 

 
 
 
 
 
 Зенитная дуга
 Зенитные ракетные войска России
 Зенит-телескоп
 Зенитное часовое число

Примечания